Schneegans peut désigner :
 Auguste Schneegans, un homme politique français.
 Charles Frédéric Schneegans, directeur du Gymnase Jean-Sturm.
 Claude Schneegans, un cinéaste québécois.
 Édouard Schneegans, un philologue et universitaire strasbourgeois, fils de Charles Frédéric Schneegans.
 Louis Schneegans, un archiviste bibliothècaire français.
 Nicole Schneegans, une femme de lettres française.